Beilicat de Karaman-oğlu, beylik turc d'Àsia Menor regit pels karmànides entre el s. XIII i 1467 
 Kerîmeddin Karaman Bey, fundador del beylik i de la dinastia
 Eyalat de Karaman, divisió administrativa otomana que es va crear després de la conquesta del beylik o emirat de Karaman el 1483
 Karaman (ciutat), ciutat de Turquia, i capital de la Província de Karaman
 Karamanli, família turca que governà la Tripolitana (Líbia) del 1711 al 1835
 Karamanlis, comunitat grega ortodoxa turcofona al beylik turc de Karaman 
 Karamanlidja, dialecte turc dels karamanlis
 Província de Karaman, província de Turquia